El término Chopper puede referirse a:

 las motocicletas chopper, en las que muchas piezas originales se han eliminado o reemplazado;
 los circuitos electrónicos chopper, usados para convertir la corriente continua a corriente alterna;
 en arqueología, un anglicismo usado como sinónimo de canto tallado, un trozo de roca con talla rudimentaria;
 el personaje de la serie japonesa One Piece, Tony Tony Chopper;
 el escritor y exconvicto australiano Mark "Chopper" Read;
 la banda uruguaya de heavy metal Chopper.